Fukuba ist der Familienname folgender Personen:

 Fukuba Bisei (1831–1907), japanischer Philosoph
 Fukuba Hayato (1856–1921), japanischer Botaniker